Фадеевский — название населённых пунктов в России:

 Фадеевский — хутор в Белореченском районе Краснодарского края.
 Фадеевский — посёлок в Пономарёвском районе Оренбургской области.
 Фадеевский, позднее Фадеевка — исчезнувший посёлок в Благовещенском районе Алтайского края.